Агабабов — русская фамилия армянского происхождения; женская форма — Агабабова. Известные носители:

 Агабабов, Александр Григорьевич (1863—1922) — профессор-офтальмолог.
 Агабабов, Аркадий Артемьевич (1940—2013) — советский и российский композитор.
 Агабабов, Арнольд Рубенович (1929—1999) — деятель советского кино.
 Агабабов, Валерий Павлович (род. 1951) — российский классический гитарист.
 Агабабов, Владимир Иванович — главный режиссёр Арзамасского муниципального театра оперы.
 Агабабов, Мовсес — поэт из группы «ничевоков».
 Агабабов, Николай Иванович (1754—1809) — купец, астраханский меценат.
 Агабабов, Сергей Артемьевич (1926—1959) — советский композитор.

 Агабабова, Елена Юрьевна (род. 1958) — советский и российский композитор.
 Агабабова, Эльза Романовна (1929—2005) — советский и российский ревматолог.

См. также 
 Агабабян